L'édition 2019 du tournoi de tennis de Lyon se déroule du 19 au  sur terre battue en extérieur. Elle appartient à la catégorie ATP 250. Benoît Paire remporte l'épreuve en simple, Ivan Dodig et Édouard Roger-Vasselin celle en double.

Faits marquants

Forfaits 
On note les forfaits de l'Allemand Jan-Lennard Struff et du Tchèque Tomáš Berdych. Ils sont respectivement remplacés par Ugo Humbert et Benoît Paire.

Avant leurs premiers matchs respectifs, Mikhail Kukushkin et Martin Kližan déclarent forfait. Ils sont remplacés par les lucky losers Tristan Lamasine et Lloyd Harris.

Lauréats 
Benoît Paire remporte le  titre ATP de sa carrière, le  de la saison après celui de Marrakech, en battant en finale Félix Auger-Aliassime.

En double, Ivan Dodig et Édouard Roger-Vasselin remportent leur  titre ensemble, en battant en finale Ken Skupski et Neal Skupski. Il s'agit de leur  et  titre respectif dans la discipline.

Primes et points

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Lyon
 Saison 2019 de l'ATP
 Tournois ATP 250

Liens externes 
 Site officiel du tournoi
 
 

Lyon
ATP 2019
Tennis en France en 2019
Tennis en mai 2019
Sport en France en mai 2019